MRM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manare (Papua Nuova Guinea)